Poczinki () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

m.in:

 Poczinki – wieś w rejonie poczinkowskim obwodu niżnonowogrodzkiego
 Poczinki – wieś w rejonie bolszebierieznikowskim Republiki Mordowii
 Poczinki – wieś w rejonie łokniańskim obwodu pskowskiego